Серж Савар (,  22 січня 1946, Лендрієнн, Квебек) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади. 

Член Зали слави хокею з 1986 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1963 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс» та «Вінніпег Джетс».

Загалом провів 1170 матчів у НХЛ, включаючи 130 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за національну збірну Канади, провів 15 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Приз Конна Сміта — 1969
 Друга збірна усіх зірок НХЛ — 1979
 Приз Білла Мастертона — 1979

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання
 
 

 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти АХЛ‎
Члени зали слави хокею
Люди на марках